Valet de nuit peut désigner :
 un meuble qui permet de ranger les vêtements d'une personne pour la nuit,
 un roman de Michel Host publié le  et ayant obtenu le prix Goncourt.